PPU kan betyda: 

 Picture processing unit
 Parts per unit
 Physics Processing Unit, se Fysikprocessor
 Palestine Polytechnic University, ett universitet i Hebron.